У́лица Баже́нова — улица в Правобережном округе Липецка. Проходит в Сокольском между улицами Баумана и Курчатова от Лунного переулка на северо-восток до дома № 43. Имеет сдвиг у домов № 24 и 27б.

История 
Имя архитектора В. И. Баженова (1737 или 1738—1799) проезд получил 29 июля 1960 года вскоре после вхождения Сокольского в состав Липецка. Первоначально, правда, статус был другой — переулок. Только позже, когда к переулку Баженова присоединили дополнительный участок, он стал улицей Баженова.

Застройка 
Улица застроена частными домами.

На территории Липецкой области по проекту Баженова построен дворец усадьбы Нечаевых в селе Полибино Данковского района и, предположительно, Владимирская Церковь в селе Баловнёво и Знаменская церковь в селе Вешаловка.

Транспорт 
 Автобусы 12, 24, 108, 324, 352, 380, ост.: «Сокольский мост», «Автобаза», «Сады „Речное“».

Источники 
 «Сведения о наименовании и переименовании улиц города Липецка за период с 1918 по 2003 годы и о городских памятниках архитектуры» (подготовлены Липецким городским архивным управлением).
 Липецк. Атлас города. — Москва: ФГУП «МАГП», 2003.
 Справочный материал для милиционера по городу Липецку. — Липецк: изд-во «Ленинское знамя», 1968.
 

Улицы Липецка
Правобережный округ Липецка